Мариус Лундему (; 11 апреля 1994, Берум, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Лиллестрём».

Карьера 
Воспитанник норвежского клуба «Берум». Пройдя молодежную школу местного клуба, Лундему становится игроком основы «Берума». Но в 2013 году, всем стало ясно, что «Берум» всерьез увяз во втором дивизионе Норвегии и Лундему решает сменить клуб. В 2014 году Мариус решает перебраться в «Лиллестрём». В новой команде, Лундему становится игроком основы и стабильно выступает за основной состав следующие три года. По окончании сезона 2016 года, у Мариуса заканчивается контракт с «Лиллестрёмом» и он решает сменить команду.

В декабре 2016 года, Лундему переходит в норвежский клуб «Русенборг», подписав трехлетний контракт. В новой команде Мариус выступает под «25» номером.

Достижения 
 «Русенборг»
 Чемпион Норвегии (2): 2017, 2018

Статистика

Примечания 

Футболисты Норвегии
Игроки ФК «Берум»
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК АПОЭЛ